A delegação do estado de Adamawa na Assembleia Nacional da Nigéria compreende três representantes eleitos para o Senado da Nigéria que representam as regiões da Adamawa do Norte, Adamawa Central e Adamawa do Sul, além de oito deputados para a Câmara dos Representantes que representam os distritos eleitorais de Jada/Ganye/Mayo, Belwa/Toungo, Guyuk/Shelleng, Hong/Igombi, Mubi Norte/Mu Sul/Maiha, Fufore/Song, Yola Norte/Yoal Sul/Girei, Demsa/Numan/Lamurde, e Yola Norte/Yola Sul/Girei.

Quarta República (1999–presente)

6ª Legislatura (2007–2011)

7ª Legislatura (2011–2015)

8ª Legislatura (2015–2019)

9ª Legislatura (2019–2023) 

Adamawa (estado)
Adawama